

kilder 

Demografi
Demografi efter land